ILO steht für:
 ILO-Motorenwerke, ehemaliger deutscher Motorenproduzent
 International Labour Organization, die Internationale Arbeitsorganisation
 International Light Festivals Organisation
 Iloilo International Airport, einen internationalen Flughafen auf den Philippinen
 Induzierbare laryngeale Obstruktion, eine anfallsweise Atemnot

iLO steht für:
 integrated Lights-Out, ein Verfahren von Hewlett-Packard zur Remote-Verwaltung von Serversystemen

Ilo steht für:
 Ilo (Peru), südperuanische Hafenstadt
 Provinz Ilo, peruanische Provinz
 Miikka Ilo (* 1982), finnischer Fußballspieler

ilo steht für:
 Ilokano (Sprache), philippinische Sprache, nach ISO 639

Siehe auch:
 Ilow (Begriffsklärung)
 Ihlow (Begriffsklärung)

Abkürzung